13-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 15 по 27 июля 2014 года в Норвегии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1995 года. Победу впервые одержала сборная Нидерландов.

Квалификация

Групповой этап 
 Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2014 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2014 году
Июль 2014 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Норвегии